Hagau ist der Ortsname von

 Hagau (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Hagau (Wolferstadt), Ortsteil der Gemeinde Wolferstadt, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hagau (Kramsach), Ortsteil der Gemeinde Kramsach, Bezirk Kufstein, Tirol

siehe auch:
 Hagău